Creusen ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Creusen (1591–1666), Theologe und Erzbischof
 Utho Creusen (* 1956), deutscher Volkswirt und Soziologe

Siehe auch:
 Creußen